Cebolletas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cebolletas, Guanajuato, 
 Cebolletas, Nayarit, La Yesca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar